hrabstwo Robertson (ang. Robertson County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Robertson (ang. Robertson County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Robertson (ang. Robertson County) w USA, w stanie Teksas